Longitudinal Sur puede referirse a los siguientes artículos:

Vías de transporte 
 Longitudinal Sur, tramo de la Carretera Panamericana en Chile.
 Longitudinal Sur, avenida de la ciudad de Chillán, Chile.
 Longitudinal Sur, avenida del Gran Temuco, Chile.

Ferrocarril 
 Longitudinal Sur, ferrocarril chileno.